33. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 33. Armee (Rote Armee) (1941)
 33. Raketenarmee (Rote Armee) (Omsk)
 33. Armee (Japanisches Kaiserreich)